Een Pastoor van Arskerk of Johannes Vianneykerk is een kerk gewijd aan de heilige Johannes Maria Vianney, ook wel heilige Pastoor van Ars genoemd. Veel van de kerken staan in gelijknamige parochies.

Dit zijn enkele gelijknamige kerken:

België 
 Sint-Joannes Vianneykerk (Chênée)
 Heilige Pastoor van Arskerk (De Mokker)
 Sint-Joannes Vianneykerk (Heizijde)
 Heilige Pastoor van Arskerk (Belsele)
 Heilige Pastoor van Arskerk (Vorst)
 Sint-Joannes Vianneykerk (Wilrijk)

Duitsland 
 St. Johannes Maria Vianney Kirche (Mönchfeld)

Nederland 
 Pastoor van Arskerk (Delft)
 Johannes Vianneykerk (Deventer)
 Pastoor van Arskerk (Eindhoven)
 Pastoor van Arskerk (Geleen)
 Pastoor van Arskerk (Haarlem)
 Pastoor van Arskerk (Den Haag) (Loosduinen/Kijkduin)
 Pastoor van Arskerk (Hopel)
 Pastoor van Arskerk (Liesbos)
 Pastoor van Arskerk (Tilburg)
 Pastoor van Arskerk (Zandstraat)

Pastoor van Arskerk